Oechsler ist der Name von
Anders Oechsler (* 1979), dänischer Handballnationalspieler
Hermann Oechsler (1849–1930), kath. Theologe und Pfarrer, Ehrendoktor der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Jürgen Oechsler (* 1963), Jurist und Universitätsprofessor an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Walter A. Oechsler (1947–2013), Universitätsprofessor an der Universität Mannheim
Oechsler AG, Unternehmen der Kunststofftechnik mit Sitz in Ansbach (Mittelfranken)
Siehe auch:
Villa Oechsler
Oechsle